A Liga Nordeste de Rugby XV de 2015 ou Nordestão 2015 é uma competição patrocinada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), envolvendo equipes da região Nordeste do Brasil. A competição tem formato distinto do ano anterior. Com nove equipes participantes, a liga tem três grupos, com três times cada. Na segunda fase, os seis mais bem classificados formarão dois grupos a partir da menor distância média geográfica entre eles, e as equipes se enfrentarão em jogos de turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentam em semifinais de turno único, e posteriormente, os vencedores fazem a grande final.

Equipes participantes

Primeira Fase

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo C

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Segunda Fase

Grupo D

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo E

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Ligações externas
Portal do Rugby
Rugby Nordeste

Campeonato Nordestino de Rugby